Die Gemeinde Chios () wurde auf Grund des Kallikratis-Programms aus den acht Vorgängergemeinden der griechischen Insel Chios zum 1. Januar 2011 gebildet. Sie umfasst die gesamte Insel, Verwaltungssitz ist die Stadt Chios.

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung 2011, die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden, die bis 2010 bestanden.

 Gemeindebezirk Agios Minas (Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά, 3.271)
 Stadtbezirk Thymiana (Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών, 2.606)
 Thymiana (Θυμιανά , 1.566)
 Agia Ermioni (Αγία Ερμιόνη , 478)
 Karfas (Καρφάς , 393)
 Keramia (Κεραμεία , 11)
 Lefkonia (Λευκωνιά , 128)
 Moni Agiou Konstandinou Frangovouniou (Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου , 0)
 Plaka (Πλάκα , 31)
 Ortschaft Neochori (Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου, 665)
 Neochori (Νεοχώρι , 587)
 Moni Agiou Mina (Μονή Αγίου Μηνά , 29)
 Paralia Agias Fotinis (Παραλία Αγίας Φωτεινής , 49)

 Gemeindebezirk Amani (Δημοτική Ενότητα Αμανής, 983)
 Ortsgemeinschaft Agio Gala (Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος, 38)
 Agio Galas (Άγιο Γάλας , 38)
 Ortsgemeinschaft Volissos (Τοπική Κοινότητα Βολισσού, 313)
 Volissos (Βολισσός , 223)
 Koskinas (Κοσκινάς , 20)
 Limnos (Λήμνος , 7)
 Limia (Λιμιά , 29)
 Managros (Μαναγρός , 9)
 Moni Agias Markellas (Μονή Αγίας Μαρκέλλας , 0)
 Skariotis (Σκαριώτης , 5)
 Chori (Χωρή , 20)
 Ortsgemeinschaft Diefcha (Τοπική Κοινότητα Διευχών, 20)
 Diefcha (Διευχά , 7)
 Katavasis (Κατάβασις , 13)
 Ortsgemeinschaft Keramos (Τοπική Κοινότητα Κεράμου, 37)
 Keramos (Κέραμος , 34)
 Agiasmata (Αγιάσματα , (Τ. Κ. Κεράμου) 3)
 Ortsgemeinschaft Kourounia (Τοπική Κοινότητα Κουρουνίων, 75)
 Kourounia (Κουρούνια , 48)
 Egrigoros (Εγρηγόρος , 27)
 Ortsgemeinschaft Leptopoda (Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων, 37)
 Leptopoda (Λεπτόποδα , 34)
 Agiasmata (Αγιάσματα , (Τ. Κ. Λεπτοπόδων) 3)
 Ortsgemeinschaft Melanios (Τοπική Κοινότητα Μελανιού, 7)
 Melanios (Μελανιός , 7)
 Ortsgemeinschaft Nea Potamia (Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς, 64)
 Nea Potamia (Νέα Ποταμιά , 64)
 Ortsgemeinschaft Nenitouria (Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων, 53)
 Nenitouria (Νενητούρια , 37)
 Kosmados (Κοσμάδος , 16)
 Ortsgemeinschaft Parparia (Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς, 138)
 Parparia (Παρπαριά , 135)
 Agios Isidoros (Άγιος Ισίδωρος , 3)
 Ortsgemeinschaft Pirama (Τοπική Κοινότητα Πιραμάς, 40)
 Pirama (Πιραμά , 40)
 Ortsgemeinschaft Pispilounda (Τοπική Κοινότητα Πισπιλούντος, 60)
 Pispilounda (Πισπιλούντα , 60)
 Ortsgemeinschaft Trype (Τοπική Κοινότητα Τρυπών, 53)
 Trype (Τρύπαι , 48)
 Ezousa (Εζούσα , 5)
 Ortsgemeinschaft Fyta (Τοπική Κοινότητα Φυτών, 17)
 Fyta (Φυτά , 7)
 Kipourie (Κηπουριαί , 10)
 Ortsgemeinschaft Chalandra (Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων, 31)
 Chalandra (Χάλανδρα , 12)
 Afrodisia (Αφροδίσια , 19)

 Gemeindebezirk Ionia (Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, 3.956)
 Stadtbezirk Kallimasia (Δημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς, 1.100)
 Kallimasia (Καλλιμασιά , 958)
 Agios Emilianos (Άγιος Αιμιλιανός , 52)
 Voudotopos (Βουδότοπος , 17)
 Moni Panagias Kimiseos Plakidiotissis (Μονή Παναγίας Κοιμήσεως Πλακιδιωτίσσης , 0)
 Monolia (Μονολιά , 73)
 Stadtbezirk Nenita (Δημοτική Κοινότητα Νενήτων, 924)
 Nenita (Νένητα , 903)
 Vokaria (Βοκαριά , 0)
 Gridia (Γρίδια , 18)
 Moni Taxiarchon (Μονή Ταξιαρχών , 3)
 Ortsgemeinschaft Vouno (Τοπική Κοινότητα Βουνού, 180)
 Vouno (Βουνό , 171)
 Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης , 6)
 Lilikas (Λιλικάς , 3)
 Ortsgemeinschaft Exo Didyma (Τοπική Κοινότητα Έξω Διδύμας, 40)
 Exo Didyma (Έξω Διδύμα , 40)
 Ortsgemeinschaft Tholopotami (Τοπική Κοινότητα Θολοποταμίου, 692)
 Tholopotami (Θολοποτάμι , 647)
 Sklavia (Σκλαβιά , 45)
 Ortsgemeinschaft Katarraktis (Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου, 408)
 Katarraktis (Καταρράκτης , 408)
 Ortsgemeinschaft Kini (Τοπική Κοινότητα Κοινής, 146)
 Kini (Κοινή , 146)
 Ortsgemeinschaft Mesa Didyma (Τοπική Κοινότητα Μέσα Διδύμας, 169)
 Mesa Didyma (Μέσα Διδύμα , 168)
 Moni Agias Matronis Chalandron (Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων , 1)
 Ortsgemeinschaft Myrmingi (Τοπική Κοινότητα Μυρμηγκίου, 92)
 Myrmingi (Μυρμήγκι , 92)
 Ortsgemeinschaft Pagis (Τοπική Κοινότητα Παγίδος, 129)
 Pagis (Παγίς , 129)
 Ortsgemeinschaft Flatsia (Τοπική Κοινότητα Φλατσίων, 76)
 Flatsia (Φλάτσια , 76)
 Nekta (Νεκτά , 0)

 Gemeindebezirk Kambochora (Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων, 2.897)
 Ortsgemeinschaft Agios Georgios Sykousis (Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Συκούση, 579)
 Agios Georgios Sykousis (Άγιος Γεώργιος Συκούσης , 579)
 Ortsgemeinschaft Vavili (Τοπική Κοινότητα Βαβιλών, 209)
 Vavili (Βαβίλοι , 209)
 Ortsgemeinschaft Vasileoniko (Τοπική Κοινότητα Βασιλεωνοίκου, 377)
 Vasileoniko (Βασιλεώνοικο , 377)
 Ortsgemeinschaft Ververato (Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου, 231)
 Ververato (Βερβεράτο , 231)
 Ortsgemeinschaft Dafnonas (Τοπική Κοινότητα Δαφνώνος, 385)
 Dafnonas (Δαφνώνας , 385)
 Ortsgemeinschaft Zyfia (Τοπική Κοινότητα Ζυφιά, 166)
 Zyfia (Ζυφιάς , 166)
 Ortsgemeinschaft Chalkios (Τοπική Κοινότητα Χαλκείου, 950)
 Chalkios (Χαλκειός , 950)

 Gemeindebezirk Kardamyla (Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων, 2.234)
 Stadtbezirk Kardamyla (Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων, 1.643)
 Kardamyla (Καρδάμυλα , 710)
 Ambelos (Άμπελος , 0)
 Vlychada (Βλυχάδα , 23)
 Giosonas (Γιόσωνας , 20)
 Glastria (Γλαστριά , unbewohnte Insel)
 Delfini (Δελφίνι , 0)
 Margariti (Μαργαρίτι , unbewohnte Insel)
 Marmaro (Μάρμαρο , 875)
 Nagos (Ναγός , 0)
 Pyrgia (Πυργιά , 15)
 Sarakiopetra (Σαρακηνόπετρα , unbewohnte Insel)
 Strovili (Στροβίλι , unbewohnte Insel)
 Ortsgemeinschaft Amades (Τοπική Κοινότητα Αμάδων, 140)
 Amades (Αμάδες , 136)
 Kertis (Κέρτης , unbewohnte Insel)
 Paralia Amadon (Παραλία Αμάδων , 4)
 Ortsgemeinschaft Viki (Τοπική Κοινότητα Βικίου, 108)
 Viki (Βίκι , 108)
 Keramos (Κεραμός , 0)
 Ortsgemeinschaft Kambia (Τοπική Κοινότητα Καμπιών, 50)
 Kambia (Καμπιά , 50)
 Ortsgemeinschaft Pityous (Τοπική Κοινότητα Πιτυούντος, 257)
 Pityous (Πιτυούς , 257)
 Ortsgemeinschaft Spartounda (Τοπική Κοινότητα Σπαρτούντος, 36)
 Spartounda (Σπαρτούντα , 36)

 Gemeindebezirk Mastichoria (Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων, 3.672)
 Stadtbezirk Pyrgi (Δημοτική Κοινότητα Πυργίου, 832)
 Pyrgi (Πυργί , 755)
 Venetiko (Βενέτικο , unbewohnte Insel)
 Dotia (Δότια , 24)
 Emborios (Εμπορειός , 47)
 Karynda (Καρύντα , 6)
 Moni Agiou Georgiou (Μονή Αγίου Γεωργίου , 0)
 Pelagonisos (Πελαγόνησος , unbewohnte Insel)
 Ortsgemeinschaft Armolia (Τοπική Κοινότητα Αρμολίων, 442)
 Armolia (Αρμόλια , 442)
 Ortsgemeinschaft Vessa (Τοπική Κοινότητα Βέσσης, 113)
 Vessa (Βέσσα , 113)
 Ortsgemeinschaft Elata (Τοπική Κοινότητα Ελάτας, 248)
 Elata (Ελάτα , 248)
 Agios Stefanos (Άγιος Στέφανος , unbewohnte Insel)
 Ortsgemeinschaft Kalamoti (Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής, 706)
 Kalamoti (Καλαμωτή , 569)
 Almyros (Αλμυρός , 0)
 Komi (Κώμη , 137)
 Ortsgemeinschaft Lithi (Τοπική Κοινότητα Λιθίου, 398)
 Lithi (Λιθί , 397)
 Limenas Lithiou (Λιμένας Λιθίου , 1)
 Ortsgemeinschaft Mesta (Τοπική Κοινότητα Μεστών, 437)
 Mesta (Μεστά , 337)
 Kalogeros (Καλόγερος , unbewohnte Insel)
 Limenas (Λιμένας , 72)
 Merikounda (Μερικούντα , 13)
 Nisaki (Νησάκι , unbewohnte Insel)
 Trachilia (Τραχύλια , 15)
 Ortsgemeinschaft Olymbi (Τοπική Κοινότητα Ολύμπων, 376)
 Olymbi (Ολύμποι , 376)
 Ortsgemeinschaft Patrika (Τοπική Κοινότητα Πατρικών, 120)
 Patrika (Πατρικά , 120)

 Gemeindebezirk Omiropuli (Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης, 7.527)
 Stadtbezirk Vrondados (Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου, 5.332)
 Vrondados (Βροντάδος , 5.323)
 Epos (Αίπος , 7)
 Moni Agiou Stefanou (Μονή Αγίου Στεφάνου , 0)
 Moni Myrsinidiou (Μονή Μυρσινιδίου , 2)
 Stadtbezirk Langada (Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας, 856)
 Langada (Λαγκάδα , 760)
 Agios Stefanos (Άγιος Στέφανος , unbewohnte Insel)
 Agrelopos (Αγρελωπός , 96)
 Ortsgemeinschaft Anavatos (Τοπική Κοινότητα Ανάβατου, 1)
 Anavatos (Ανάβατος , 1)
 Ortsgemeinschaft Avgonyma (Τοπική Κοινότητα Αυγώνυμων, 14)
 Avgonyma (Αυγώνυμα , 14)
 Ortsgemeinschaft Karyes (Τοπική Κοινότητα Καρυών, 676)
 Karyes (Καρυές , 618)
 Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή , 13)
 Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος , 37)
 Moni Agiou Markou (Μονή Αγίου Μάρκου , 2)
 Moni Agion Pateron (Μονή Αγίων Πατέρων , 4)
 Nea Moni (Νέα Μονή , 2)
 Ortsgemeinschaft Sidirounda (Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντος, 38)
 Sidirounda (Σιδηρούντα , 38)
 Ortsgemeinschaft Sykiada (Τοπική Κοινότητα Συκιάδας, 610)
 Sykiada (Συκιάδα , 562)
 Pandoukios (Παντουκιός , 48)

 Gemeindebezirk Chios (Δημοτική Ενότητα Χίου, 26.850)
 Stadtbezirk Chios (Δημοτική Κοινότητα Χίου, 26.850)
 Chios (Χίος , 26.850)

Einzelnachweise 

Geographie (Chios)
Chios